Yarrow kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Crecy Yarrow
 David Yarrow

Robotskapade auktorsförkortningar